Tiejärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tiejärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (5,9 ha)
Tiejärvet, sjö i Gällivare kommun,  (5,07 ha)
Tiejärvi (Gällivare socken, Lappland, 741377-172156), sjö i Gällivare kommun,  (6,36 ha)
Tiejärvi (Gällivare socken, Lappland, 744608-173551), sjö i Gällivare kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn